Hjördis steht für:
 Hjördis (Wölsungen), mythologische Figur aus dem nordischen Sagenkreis
 Hjørdis, dänische Familien-Miniserie, 2015

Siehe auch:
 Jördis